U-120 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej
 U-120 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-120 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-120 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej
 U-120 – pierwszy cyklotron uruchomiony w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich